Öldziyt kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Ölzijt, Dundgobi, distrikt, 
 Ölzijt, Archangaj, distrikt, 
 Ölzijt, Övörchangaj, distrikt, 
 Ölzijt, Bajanchongor, distrikt, 

Robotskapade Mongolietförgreningar